Bieg mężczyzn na dystansie 30 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1968 w Grenoble został rozegrany 7 lutego. Wzięło w nim udział 66 zawodników z 22 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Włoch Franco Nones.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968